Tnkovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tnkovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Stambolovo, 
 Tnkovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Nesebr,